Strada nazionale 15 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 15 della Pusteria – ex strada statale nel Regno d'Italia